Kungshög kan syfta på:

 Kungshög (grav) – ett fornnordiskt gravskick som var populärt i omgångar från neolitikum till vikingatiden
 Kungshög, Malmö – ett delområde i stadsdelen Oxie, Malmö

Se även
 Kungshögen